Navegação - atividades e técnicas aplicadas a um deslocamento, desde a origem até o destino;
 Navegação à vela;
 Navegação aérea;
 Navegação anônima na web;
 Navegação marítima;
 Navegação privada;
 Navegação (robótica);
 Navegação na Antiguidade;
 Navegação interior;
 Navegação Aérea de Portugal.